Бернабе, Паулино:

 Бернабе, Паулино (1932—2007) — испанский гитарный мастер.
 Бернабе, Паулино (род. 1960) — испанский гитарный мастер, сын Паулино Бернабе-старшего.